

Geografia
 Belle Vue Maurel – centro abitato di Mauritius che si trova nel distretto di Rivière du Rempart

Onomastica

 Maurel – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Maurilio

Persone
 Étienne Parfait Martin Maurel de Mons (1752-1830) – arcivescovo cattolico francese
 Victor Maurel (1848-1923) – baritono francese